Die Western & Southern Open 2016 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2016, das vom 15. bis 21. August 2016 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde.

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Serena Williams, Titelverteidigerinnen im Doppel waren Chan Hao-ching und Chan Yung-jan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paarungen. Die 16 topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos für den Aufstieg in die zweite Runde.

Karolína Plíšková gewann das Einzelfinale gegen Angelique Kerber mit 6:3 und 6:1.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden 12 Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Mason (Ohio)